Okereke ist der Familienname folgender Personen:

 Chukwumerije Okereke (* vor 1981), nigerianischer Wissenschaftler
 David Okereke (* 1997), nigerianischer Fußballspieler
 Kele Okereke (* 1981), britischer Musiker und Sänger der Band Bloc Party
 Stephanie Okereke (* 1982), nigerianische Schauspielerin und Regisseurin